Парселл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Парселл, Сара (род. 1948) — американская телеведущая и актриса.
 Парселл, Эдвард Миллс (также Пёрселл; 1912—1997) — американский физик, лауреат Нобелевской премии (1952).
 См. также 
 Эффект Парселла